

Фетешть () — місто у повіті Яломіца.
 Фетешть () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Скобінць.
 Фетешть () — село у повіті Сучава. Входить до складу комуни Адинката.
 Фетешть () — село у повіті Вранча. Входить до складу комуни Кимпурі.

Фетешть () — село у Єдинецькому районі.